Die Pfarrkirche Unserer Lieben Frau ist ein katholisches Kirchengebäude in Mimmenhausen.

Von der ursprünglichen Kirche ist nur der romanische, in gotischer Zeit aufgestockte Turm erhalten. Das mittelalterliche Kirchenschiff wurde im Jahre 1969 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

In dem seitlich an der Pfarrkirche stehenden mittelalterlichen Turm hängen vier Bronze-Glocken, 1955 von der Gießerei Schilling gegossen. Die Glocken hängen in einem zweigeschossigen Stahlglockenstuhl an Holzjochen. Sie haben die Schlagtöne f1, as1, b1 und des2.

Orgel 

Die Orgel wurde 1964 bis 1966 von der Firma Rieger Orgelbau (Schwarzach) als Chororgel des Freiburger Münsters errichtet und 1990 von der Firma Fischer & Krämer umgebaut. Sie wurde 2018 nach Mimmenhausen verkauft und dort von der Fa. Josef Maier verändert wieder aufgestellt. Das Schleifladen-Instrument hat 25 Register auf zwei Manualwerken und Pedal.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P, sub II/I, sub II/II

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website der Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg
Beschreibung auf kirchen-online.org (2012)

Kirchengebäude im Bodenseekreis
Bauwerk in Salem (Baden)
Liebfrauenkirche
Pfarrkirche des Erzbistums Freiburg
Romanischer Baurest
Kirchengebäude der Moderne
Bauwerk der Moderne im Bodenseekreis
Erbaut in den 1960er Jahren
Disposition einer Orgel
Religion (Salem, Baden)
Mimmenhausen